Ана́дырь может означать:
 Анадырь — город в России, центр Чукотского автономного округа.
 Анадырь — морской порт на побережье Берингова моря.
 Анадырь — река на Чукотке.
 «Анадырь-1» — бывшая ядерная ракетная база на Чукотке.
 «Анадырь» — парусная шхуна Сибирской флотилии России.
 «Анадырь» — российский военный корабль.
 «Анадырь» — операция по переброске советских ракет на Кубу.

См. также 
 Анадырский залив — залив у города Анадырь.